Smitten puede referirse a:

Smitten, álbum de The Martinis.
Smitten, álbum de Buffalo Tom.
Smitten, banda argentina.